Лубенка — топоним:

Казахстан 
 Лубенка — прежнее название села Акшат в Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Лубенка (приток Луги) — река в Ленинградской области.

Украина 
 Лубенка (приток Тясмина) — река в Черкасской области.